Alfabeto Fonético Internacional
American Film Institute — Instituto de Cinema Americano
AFI (banda) — banda dos Estados Unidos

Desambiguações de siglas